Пи́саревщина () — деревня в составе Станьковского сельсовета Дзержинского района Минской области.

Находится в 10-и километрах от Дзержинска, 52-х километрах от Минска, в 10-и километрах от железнодорожной станции Койданово и в 7-и километрах от станции Негорелое.

История 
Известна с конца XIX — начала XX века. Находилась в составе Койдановской волости Минского уезда, насчитывалось 15 дворов. 

В 1870 году в Писаревщине проживали 17 жителей мужского пола. в 1897 году — 11 дворов, 67 жителей. С 9 марта 1918 года в составе провозглашённой Белорусской Народной Республики, однако фактически находилась под контролем германской военной администрации. С 1 января 1919 года в составе Советской Социалистической Республики Белоруссия, а с 27 февраля того же года в составе Литовско-Белорусской ССР, летом 1919 года деревня была занята польскими войсками, после подписания рижского мира — в составе Белорусской ССР. В 1926 году — 13 дворов, 72 жителя. Во время Великой Отечественной войны на фронте погиб 1 сельчанин. В 1960 году насчитывалось 19 жителей. Писаревщина входила в состав колхоза «Белаурсь» (центр — д. Гарбузы). В 1991 году — 16 дворов, 22 жителя.

30 октября 2009 года деревня передана из ликвидированного Ляховичского в Станьковский сельсовет. В 2009 году в составе филиала «Крион-Агро».

Население

Примечания 

Населённые пункты Дзержинского района (Минская область)